2 miejscowości w Polsce: 
 Szymaki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Płońsk 
 Szymaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Kuźnica